«О́чень стра́нные дела́», или «Зага́дочные собы́тия» () — американский научно-фантастический драматический сериал ужасов, созданный братьями Даффер для стриминг-сервиса Netflix. Дафферы выступают шоураннерами, а также исполнительными продюсерами сериала вместе с Шоном Леви и Дэном Коэном. Премьера восьми эпизодов первого сезона состоялась на Netflix 15 июля 2016 года. Второй сезон вышел в октябре 2017 года, третий — в июле 2019 года, четвёртый был разбит на две части, выпущенные соответственно в мае и июле 2022 года. В феврале 2022 года сериал был продлён на пятый и последний сезон.

Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городке Хоукинс, штат Индиана; жители Хоукинса — дети, подростки и взрослые — сталкиваются с влиянием чуждого и опасного параллельного измерения — «Изнанки». На протяжении всех сезонов исполнителями главных ролей являются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Майя Хоук, Бретт Гельман, Приа Фергюсон, а также Кара Буоно, Мэттью Модайн, Дейкр Монтгомери, Шон Астин, Пол Райзер, Джозеф Куинн, Эдуардо Франко и Джейми Кэмпбелл Бауэр.

Братья Даффер разрабатывали «Очень странные дела» как детективную драму с элементами сверхъестественных ужасов и научной фантастики. Определяя 1980-е годы как время действия сериала, братья Даффер наполнили его отсылками к поп-культуре того десятилетия, некоторые сюжетные темы и режиссёрские приёмы были вдохновлены работами Стивена Спилберга, Джона Карпентера, Дэвида Линча, Стивена Кинга и Г. Ф. Лавкрафта, а также аниме и видеоиграми. Дафферы также черпали вдохновение из необычных экспериментов, проводившихся во время Холодной войны, и реальных теорий заговора, связанных с секретными правительственными экспериментами. «Очень странные дела» привлекли рекордную аудиторию зрителей на Netflix и сформировали сообщества поклонников по всему миру. Сериал получил всеобщее признание критиков, которые отметили атмосферу, актёрскую игру, режиссуру, сюжет, музыкальное сопровождение и отсылки к жанровым фильмам 1980-х годов.

Критики назвали «Очень странные дела» одним из флагманских сериалов Netflix, который получил преданную фанатскую базу и запустил карьеры многих молодых актёров. Проект получил множество наград и номинаций, включая номинации на «Золотой глобус», BAFTA, премию гильдии режиссёров Америки, премию гильдии сценаристов США и «Грэмми», а также победы на церемониях прайм-таймовой премии «Эмми», премии гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале, Американского института киноскусства, Critics' Choice Television Awards и People’s Choice Awards.

Сюжет 
Действие «Очень странных дел» разворачивается в вымышленном городке Хоукинс, штат Индиана, в 1980-х годах. Расположенная неподалёку Национальная лаборатория Хоукинса якобы проводит научные исследования для Министерства энергетики США, но тайно занимается экспериментами в области паранормальных и сверхъестественных явлений, в том числе с участием людей. Во время одного из своих экспериментов они случайно открыли портал в альтернативное измерение, «Изнанку». Влияние «Изнанки» начинает пагубно сказываться на ничего не подозревающих жителях Хоукинса.
Первый сезон
Действие первого сезона разворачивается в ноябре 1983 года, когда 12-летнего Уилла Байерса похищает существо из «Изнанки». Его мать Джойс и шеф городской полиции Джим Хоппер ищут Уилла. В это же время девочка со способностями к телекинезу, которой в лаборатории дали имя Одиннадцать, сбегает оттуда. Ее находят друзья Уилла (Майк, Дастин и Лукас). Вскоре ребята обнаруживают её сверхспособности, и Одиннадцать пытается помочь детям в их поисках Уилла, в то же время скрываясь от разыскивающей её лаборатории. Уилл - не единственная жертва Демогоргона, существа из Изнанки. Помимо него, пропала еще одна школьница, Барбара Холланд, лучшая подруга старшей сестры Майка, Нэнси Уиллер. На фоне основной сюжетной линии, развивающейся вокруг пропавшего Уилла, Изнанки и Одиннадцать, дети, Майк, Дастин и Лукас, известные своей любовью к Звездным Войнам, Подземельям и Драконам и их радио-будке, ходят в школу и подвергаются буллингу, как и все "гики" в 80-е, в то время как отличница Нэнси Уиллер влюбляется в звезду школы, капитана команды по плаванию, Стива Харрингтона, а старший брат Уилла, Джонатан Байерс, пытается справиться с тем, что потерял брата, когда его мама теряет рассудок в попытках связаться с Уиллом. В конце сезона все герои сериала объединяются и уже единым фронтом противостоят всем, кто подвергает опасности их друзей и родной город.

Второй сезон
Действие второго сезона разворачивается год спустя, в октябре 1984 года. Джим Хоппер прячет Одиннадцать в лесу в старом доме своего деда. После спасения Уилла мучают постоянные видения «Изнанки», поскольку он стал мишенью огромного существа с щупальцами, Истязателя Разума, который вскоре начинает терроризировать жителей Хоукинса. Джойс и Хоппер объединяются с Нэнси (сестрой Майка), Джонатаном (братом Уилла) и Стивом (парнем Нэнси). В Хоукинс вместе со своим сводным старшим братом Билли переезжает девочка-подросток из Калифорнии, Макс, которая присоединяется к команде Майка, Лукаса и Дастина. Для того, чтобы остановить новую большую угрозу «Изнанки» им всем необходимо объединить свои усилия.

Третий сезон
Действие третьего сезона разворачивается несколько месяцев спустя, в начале июля 1985 года перед празднованием Дня независимости. Новый торговый центр «Старкорт» стал центром притяжения жителей Хоукинса, из-за чего большинство других магазинов прекратили свою деятельность. Хоппер всё более обеспокоен развивающимися отношениями Одиннадцати и Майка, одновременно пытаясь заботиться о Джойс. Дастин, вернувшийся из летнего научного лагеря, случайно перехватывает радиосигнал на русском языке, предназначавшийся для секретной советской лаборатории под «Старкортом». Он вместе со своим другом Стивом Харрингтоном и Робин Бакли, с которой Стив вместе работает продавцом мороженого в торговом центре, пытается разгадать перехваченное секретное сообщение. Позже они объединяются с младшей сестрой Лукаса Синклера, Эрикой, и оказываются в подземной лаборатории советских ученых. Они стремятся вновь открыть врата в «Изнанку», что позволяет существам «Изнанки» вселяться в жителей Хоукинса и сеять ужас, с которым главным героям приходится иметь дело.

Четвёртый сезон
Действие четвёртого сезона разворачивается несколько месяцев спустя, в марте 1986 года. Джойс, Уилл, Одиннадцать и Джонатан переехали в Ленору, штат Калифорния, чтобы начать жизнь с чистого листа. Оди пытается справиться с потерей своих способностей и подвергается издевательствам в школе. Тем временем новый монстр Изнанки по имени Векна начинает охоту на жителей Хокинса, овладевая их разумами и убивая их. Чтобы помочь Оди сразиться с новым монстром, доктор Сэм Оуэнс и доктор Мартин Бреннер отвозят её на подземную базу, чтобы помочь девочке восстановить свои суперсилы. Тем временем Джойс и Мюррей летят в Россию, чтобы спасти Хоппера из тюрьмы на Камчатке, где также находится несколько демогоргонов. Пока Нэнси, Стив, Робин, Макс и Дастин пытаются распутать преступления Векны в Хокинсе, Майк, Уилл, Джонатан и его новый друг Аргайл, работающий доставщиком пиццы, пытаются отыскать Одиннадцать, которую на их глазах увезла полиция.

Актёрский состав 

 Вайнона Райдер — Джойс Байерс; мать Уилла и Джонатана Байерсов.
 Дэвид Харбор — шериф Джим Хоппер; начальник отдела полиции Хоукинса.
 Милли Бобби Браун — Одиннадцать / Джейн Хоппер; девочка-подросток, обладающая телепатическими и психокинетическими способностями. Приёмная дочь Джима Хоппера, которая воспитывалась доктором Бреннером в лаборатории Хоукинса.
 Финн Вулфхард — Майк Уилер; средний ребёнок Карен и Теда Уилеров, брат Нэнси и Холли и один из трёх лучших друзей Уилла Байерса.
 Гейтен Матараццо — Дастин Хендерсон; один из друзей Уилла Байерса. Болеет ключично-черепной дисплазией, из-за чего шепелявит.
 Калеб Маклафлин — Лукас Синклер; один из друзей Уилла Байерса. Поначалу опасается Одиннадцать, но позже становится её другом.
 Ноа Шнапп — Уилл Байерс; младший брат Джонатана Байерса и сын Джойс Байерс. С его исчезновения в «Изнанке» начинается история первого сезона.
 Сэди Синк — Максин «Макс» Мэйфилд; младшая сводная сестра Билли и одноклассница Майка, Дастина, Уилла и Лукаса. Подруга Одиннадцать. Скейтбордистка.
 Наталия Дайер — Нэнси Уилер; дочь Карен и Теда и старшая сестра Майка и Холли. Начинающая журналистка.
 Чарли Хитон — Джонатан Байерс; старший брат Уилла Байерса и сын Джойс Байерс. Фотограф.
 Джо Кири — Стив Харрингтон; популярный старшеклассник. Испытывает романтические чувства к Нэнси Уилер.
 Майя Хоук — Робин Бакли; подруга Стива, продает вместе с ним мороженое в торговом центре в Хокинсе.
 Бретт Гельман — Мюррей Бауман; бывший журналист и конспиролог. Помог Нэнси и Джонатону опубликовать правду о лаборатории, в которую поверят обычные люди. Помог Хопперу и Джойс, когда они поймали русского ученого, он все ему переводил. В 4 сезоне вместе с Джойс полетел на Аляску спасать Джима Хоппера.
 Приа Фергюсон — Эрика Синклер; сестра Лукаса, которая с 3 сезона активно помогает главным героям справиться с угрозой.
 Кара Буоно — Карен Уилер; мать Нэнси, Майка и их младшей сестры Холли.
 Мэттью Модайн — доктор Мартин Бреннер / «Папа»; учёный. Руководил Лабораторией Хоукинса, где проводили секретные эксперименты.
 Дейкр Монтгомери — Билли Харгроув; старший сводный брат Макс, в которого вселился Истязатель Разума в 3 сезоне.
 Шон Астин — Боб Ньюби; бывший одноклассник Джойс и Джима, молодой человек Джойс во 2 сезоне, разбирается в компьютерах и технологиях.
 Пол Райзер — доктор Сэм Оуэнс; Учёный, новый руководитель Лаборатории Хоукинса, где проводили секретные эксперименты. Ответственный за восстановление способностей Одиннадцать в 4 сезоне.
 Джозеф Куинн — Эдди Мансон; лидер «Адского клуба», которого обвиняют в смерти Крисси Каннингем, черлидерши из старшей школы Хокинса, которая стала первой жертвой Векны.
 Эдуардо Франко — Аргайл; друг Джонатана Байерса из Калифорнии. Работает доставщиком пиццы.
 Джейми Кэмпбелл Бауэр — Генри Крил / Один / Векна; сын Виктора Крила, который родился с телепатическими способностями. Главный антагонист сериала.

Эпизоды

Сезон 1 (2016)

Сезон 2 (2017)

Сезон 3 (2019)

Сезон 4 (2022)

История создания

Шоураннеры 

Создателями сериала стали 32-летние братья-близнецы Мэтт и Росс Дафферы. Проект был задуман за три года до реализации, но тогда им не хватало опыта работы на телевидении. В 2015 году они написали и срежиссировали полнометражный фильм «Затаившись». Их дебютом на телевидении была работа в команде сценаристов сериала «Сосны». «Очень странные дела» стал полностью авторским проектом братьев Даффер, в котором они выступили как исполнительные продюсеры, сценаристы и режиссёры.

Известно, что рабочим названием сериала был «Монток», город, в котором в 80-е годы XX века проводился «Проект Монток», так что действие должно было происходить не в Индиане, а на Лонг-Айленде. Интересно также, что в сериале упоминается проект «МК-Ультра».

Кастинг 
После успеха первых двух сезонов актёры сериала «Очень странные дела» перезаключили контракты с Netflix, и в третьем сезоне суммы гонораров для них увеличатся в несколько раз. Ведущие актёры Вайнона Райдер и Дэвид Харбор за съёмки одной серии будут получать по 350 тыс. долларов вместо 150 тыс. и 80 тыс. долларов соответственно. Гонорары Финна Вулфхарда, Гейтена Матараццо, Калеба МакЛафлина и Ноа Шнаппа составят 250 тыс. долларов за серию против 20 тыс. в первом сезоне. Исполнители ролей второго плана Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири и Сэди Синк будут получать по 150 тыс. долларов за эпизод. Гонорар Милли Бобби Браун не разглашается, но он будет определённо больше, чем у других актёров-подростков. По данным источников, его размер может составить от 300 до 350 тыс. долларов за эпизод.

Судебное разбирательство 
В апреле 2018 года режиссёр Чарли Кесслер обратился в Верховный суд Лос-Анджелеса с иском против братьев Даффер, которых обвинил в плагиате. Кесслер утверждает, что они взяли идею для сериала «Очень странные дела» из его 6-минутной короткометражки «Монток» и использовали его же сценарий для полнометражного фильма под названием «Проект „Монток“». В короткометражке Кесслера, премьера которой состоялась в 2012 году, фигурирует пропавший мальчик, военная база, на которой проводятся эксперименты, и монстр из другого измерения. В иске Кесслер указывает, что встречался с Дафферами на кинофестивале Трайбека в 2014 году и передал им для ознакомления «сценарий, идеи и истории» для полнометражного фильма под названием «Проект „Монток“». Под этим же названием Дафферы предложили свой сериал каналу Netflix, утверждает Кесслер. Впоследствии действие сериала перенесли из Монтока в Индиану, а сериал получил название «Очень странные дела». Братья Даффер, в свою очередь, назвали иск «совершенно необоснованным», а их адвокат Алекс Конер отметил, что они никогда не встречались с Кесслером и не обсуждали с ним какие-либо проекты: «Это лишь попытка нажиться на креативности и работе других людей».

Критика и отзывы 
Сериал «Очень странные дела» вскоре после выхода заслужил высокие оценки телекритиков. На веб-агрегаторе Rotten Tomatoes первый сезон имеет рейтинг 97 %, основанный на 87 отзывах, со средней оценкой 8 из 10. Рецензенты сошлись во мнении, что «захватывающий, душераздирающий, местами пугающий, сериал „Очень странные дела“ действует словно вызывающая привыкание смесь из фильмов Спилберга и телехитов 1980-х годов». На сайте Metacritic первому сезону присвоен рейтинг 76 из 100 на основе 34 одобрительных отзывов.

Второй сезон на сайте Rotten Tomatoes заработал рейтинг 94 %, основанный на 146 рецензиях; средняя оценка составила 7,79 из 10. На сайте Metacritic второй сезон получил 78 баллов из 100 на основе 33 отзывов критиков.

Третий сезон на сайте Rotten Tomatoes заработал 90 % на основе 121 отзыва.
На сайте Metacritic третий сезон заработал 72 балла из 100 на основе 26 отзывов критиков.

В октябре 2019 года Netflix опубликовало список десяти самых просматриваемых на этом сервисе телесериалов и фильмов за 12 последних месяцев. Согласно этим данным, третий сезон «Очень странных дел» просмотрело 64 млн зрителей, более популярными оказались фильмы «Птичий короб» (80 млн зрителей) и «Загадочное убийство» (73 млн.).

Стивен Кинг и знаток кинематографических диковин и странностей Гильермо Дель Торо после просмотра сериала «Очень странные дела» не забыли порекомендовать проект своим поклонникам. «Чистый восторг. А+. Не пропустите. Вайнона Райдер великолепна», — написал Кинг.

Дель Торо, чьи работы также вдохновляли братьев Даффер, тоже положительно отозвался о сериале: «Хотелось бы выразить публичную благодарность братьям Даффер. Спасибо, что в „Очень странных делах“ есть отсылки к вашему покорному слуге. Очень мило!». Режиссёр добавил: «„Очень странные дела“ вмещают в себя многое: Кинга, Спилберга, 1980-е, меня, но, что самое главное, это хороший сериал!».

Успех сериала способствовал взрывному росту популярности основного актёрского состава. Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин и Милли Бобби Браун были приглашены на состоявшуюся 18 сентября 2016 года церемонию вручения премии «Эмми». Перед началом церемонии они выступили на сцене с песней Бруно Марса «Uptown Funk» и произвели фурор.

Награды и номинации 

Сериал был номинирован на премии «Золотой Глобус», BAFTA TV Award, Прайм-таймовую премию «Эмми»; получил такие награды как «Премию Гильдии киноактёров США 2017» в категории «Лучший актёрский состав в драматическом сериале», «Премию Гильдии продюсеров США» в категории «Премия им. Нормана Фелтона за продюсирование драматического сериала», MTV Movie & TV Awards 2017 в категориях «ТВ-шоу года» и «Лучший актёр или актриса на ТВ» (Милли Бобби Браун), премию «Сатурн 2017» в категориях «Лучшая роль молодого актёра или актрисы в телесериале» (Милли Бобби Браун) и «Лучшие сериалы из новых медиа», премию «Американского института киноискусства» в категории «Топ-10 ТВ-шоу года», и другие.

Прочее 
 4 октября 2017 года, в ожидании выхода второго сезона сериала, Netflix и BonusXP выпустили бесплатную игру Stranger Things: The Game для Android и iOS. Это Zelda-подобная игра в пиксельном ретро-стиле, схожем со стилем игр на Super Nintendo Entertainment System, но с управлением, адаптированным для сенсорных экранов. В игре присутствуют знакомые локации и персонажи из первых двух сезонов, однако сюжет имеет значительные отличия. Хронологически события игры разворачиваются после первого сезона и до второго сезона сериала, но не являются частью канона, в основном пересказывая сюжет первого сезона. Игра получила положительные отзывы.
 4 июля 2019 года свет увидело продолжение «Очень странные дела 3: Игра» — официальное дополнение к третьему сезону хитового оригинального сериала. Игроки могут объединяться в пары, чтобы исследовать мир Хоукинса, решать головоломки и сражаться со злом «обратной стороны» в качестве одного из двенадцати излюбленных персонажей сериала. Релиз на платформы PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac OS и Windows состоялся в день премьеры третьего сезона. 30 августа игра стала доступна и для мобильных платформ в App Store и Google Play.
 В июне 2018 года Netflix объявила о планах Telltale Games выпустить эпизодическую приключенческую игру, основанную на сериале, в рамках более крупного партнёрства, в рамках которого другие серии Telltale будут транслироваться на Netflix в виде интерактивных фильмов. Однако проект был отменён после того, как Telltale уволила большинство своих сотрудников в сентябре 2018. Как и планировалось, действие игры должны были происходить весной 1985 года, соединяя события второго и третьего сезонов. Telltale также заказала сопутствующую игру от студии Night School под названием Kids Next Door, которая должна была стать предшественницей их проекта, но она также была отменена в связи с закрытием Telltale.

Примечания

Ссылки 
 

Очень странные дела
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2016 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Мистические телесериалы США
Научно-фантастические телесериалы США
Телесериалы-триллеры США
Телесериалы ужаса
Телесериалы о параллельных вселенных
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Индиане
Оригинальные программы Netflix